Bitwa o Rio de Janeiro (1558)
 Bitwa o Rio de Janeiro (1567)
 Bitwa o Rio de Janeiro (1710)
 Bitwa o Rio de Janeiro (1711)